Э́шли Че́рчилль Уи́льямс (; , Уэстчестер, штат Нью-Йорк, США) — американская актриса.

Биография 
Эшли Черчилль Уильямс родилась 12 ноября 1978 года в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, США. Отец — Гарни Уильямс, мать — Линда Уильямс. У Эшли есть старший брат — Джей Уильямс и старшая сестра — актриса Кимберли Уильямс-Пейсли (род. 1971). Эшли окончила среднюю школу Райи в Нью-Йорке. Дебютировала в кино в 1993 году. С 1995 по 2001 год снималась в сериале «Как вращается мир». В 2001 году окончила Бостонский университет.

Личная жизнь 
С 29 мая 2011 года Эшли замужем за продюсером Нилом Додсоном, с которым она встречалась 8 лет до их свадьбы. У супругов есть два сына — Гас Уильямс Додсон (род. 05.10.2014) и Оди Сэл Додсон (род. 17.05.2017). Летом 2016 года у Уильямс произошёл выкидыш на 2-м месяце беременности.

Фильмография

Награды и номинации 
 1997 — номинация на премию «YoungStar Awards» в категории «Лучшая молодая актриса на ТВ» за сериал «Как вращается мир».
 2004 — премия «Beverly Hills Film Festival» в категории «Лучшая актриса» за фильм «The List».
 2011 — номинация на премию «Phoenix Film Critics Society Awards» в категории «Лучший актёрский ансамбль» за фильм «Предел риска».

Примечания

Ссылки